Fu notaio a Firenze nel 1606 e morì suicida nel 1633, in circostanze non chiare.

Il drammaturgo e librettista Giacinto Andrea Cicognini era suo figlio.

Opere

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Notai italiani
Morti per suicidio
Accademici Umoristi